

Cinéma
 Le Retour à la vie est un film muet français de Jacques Dorval de 1923.
 Retour à la vie est un film à sketches français de 1949.
 Retour à la vie est un film de Glenn Gordon Caron de 1988.
 Retour à la vie est un film de Pascal Baeumler de 2000.
 Retour à la vie est un film de Ilaria Borrelli et de Guido Freddi de 2012.

Musique
 Lélio ou le Retour à la vie est une œuvre musicale d'Hector Berlioz composée en 1831.